

Sigle 
 Air Entraining Agents  – additivi aeranti
 American Economic Association  – associazione di economisti statunitensi, fondata nel 1885, con sede a Nashville (Tennessee)
 Association of European Airlines  – associazione di compagnie aeree europee
 Aerial Experiment Association  – think tank aeronautico attivo nel 1907-1909 e facente capo ad Alexander Graham Bell

Chimica 
 AEA – arachidoniletanolammide, anche nota come anandamide

Codici 
 AEA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Abemama Atoll (Kiribati)
 AEA – codice identificativo del DVOR/DME di Alghero, radioassistenza per la navigazione aerea
 aea – codice ISO 639-3 della lingua areba

Altri progetti